Тибето-бирманские языки — одна из двух подсемей сино-тибетских языков наряду с китайскими языками. Включает около 350 языков, распространённых от северной Индии и Пакистана вдоль Гималаев и Тибета и вплоть до южного Китая, Таиланда и северного Вьетнама. Число говорящих около 50 млн человек (оценка, 2005).

Классификация 
Классификация тибето-бирманских языков до сих пор до конца не разработана. В последнее время появилось несколько обобщающих работ, на основе которых можно выделить ряд бесспорно выделяемых ветвей нижнего уровня. Относительно объединения их в более крупные группировки между исследователями нет единодушия.

Большинство исследователей согласны с выделением следующих ветвей тибето-бирманских языков (с запада на восток):

1. Западно-гималайская ветвь (кинаури-алморская) распространена в индийских штатах Химачал-Прадеш и Уттаранчал и в соседнем Непале.
 группа кинаури (канаури, 8—14 языков, 81 тыс., включая гонгду): собственно кинаури (канаури), канаши, паттани, бунан, марчча, джахри, ранглои, лахули.
 алморская (4 языка, 9 тыс.) — в индийских штатах Химачал-Прадеш и Уттаранчал и в соседнем Непале. Языки: бьянгси, чаудангси, дармия, рангкас (вымерший).
 Возможно, им родственен мёртвый язык шангшунг (жангжунг), на котором написаны книги древней тибетской религии бон.
 язык рават (язык)/джангали — на границе Индии и Непала.
 группа танми-бараму (тхангми-бараами) в центре Непала (языки танми и барам).

2. Центрально-гималайская ветвь включает 6 языков: западно- и восточно-магарский, раджи, бхуджельский, чепанг и ваю, разбросанных по предгорьям Непала (800 тыс. говорящих).

3. Дхимальская — близка к предыдущей ветви — язык дхималь на востоке Непала (17 тыс.), и, возможно, язык тото.

4. Неварский язык — в долине Катманду в центре Непала (826 тыс.).

5. Язык лепча (ронг) — в штате Сикким (Индия), Бутане и Непале (75 тыс.).

6. Бодская ветвь (Bodic / Tibetic)
 тибетская группа: тибетский (свыше 6 млн, Тибет), западнотибетский, южнотибетский (включая дзонг-кэ в Бутане) и некоторые другие языки;
 центрально-бодская (включающая говор г. Лхаса, служащий основным средством межъязыкового общения);
 южная (диалекты Бутана, индийского штата Сикким и др.);
 юго-западная (говоры шерпа в Непале и др.);
 западная (фонетически архаичные говоры ладакхи, балти и др. в Кашмире и Пакистане);
 восточная (диалекты области Кхам);
 диалекты Амдо;
 юго-восточная (наречие мон, мон-па или цона).
 тамангская группа: языки таманг, гурунг, мананг, чантьяльский, нар-пху, тхакали, секе (тхангбе) и гхале в Непале (1,5 млн);
 кхамская группа: 4 языка в центре Непала (60 тыс.); возможно включает также язык кайке;
 группа (бумтанг-)такпа — 2 языка в Бутане, Индии и Китае (45 тыс.);
 язык цангла на границе Бутана и Индии (150 тыс.).

7. Ветвь киранти (восточногималайская) — 32 языка на востоке Непала (550 тыс.), в том числе языки лимбу, сунвар, бантава.
 «макроязык» лимбу;
 восточная: яккха, белхаре, пханг-дували, атпаре, чинтанг, чулунг, ямпху, лохоронг (лорунг), меваханг;
 центральная: кулунг, начеренг, сангпанг (сампанг), саам, бантава, пума, чамлинг, дунгмали;
 западная: тулунг, вамбуле (умбуле, чоурасе), джерунг, кхалинг, думи, кохи, (кои), бахинг, сунвар, вайю (хайю).

8. Западноаруначальская ветвь (кхо-ба или SBSL) на западе штата Аруначал-Прадеш (Индия, 9 тыс.), включает языки шердукпен, бугун, лишпа и сулунг.

9. Хрусойская ветвь — языки хрусо (ака) и дхаммай (миджи) (8 тыс.), к востоку от предыдущей.
 собственно хрусо, или ака;
 миджи, или дхаммай;
 бангру, или левай (последний, возможно — диалект миджи).

10. Ветвь тани (ади-мисинг-ниши, абор-мири-дафла) в центре штата Аруначал-Прадеш (Индия, 9 тыс.) — включает свыше 13 языков (более 1 млн говорящих). Языки: ади, или абор; ниши, или дафла; и мири с несколькими сильно различающимися (равнинный мири, или мисинг, и горный мири); апатани, тагин, бокар, даму, миланг, галлонг, бенгни, на (на-бенгни), ньису.

11. Ветвь иду-дигару (мишми, Digarish, Mishmi) — языки иду (иду-мишми) и дигару (дигаро-мишми, тараон) (Аруначал-Прадеш, Китай).

12. Язык миджу-каман (каман, миджу-мишми, геман, Miju, Kaman, Miju-Geman, Keman 'Mishmi') — Аруначал-Прадеш, Китай.

13. Надветвь сал (цзинпо-коньяк-бодо, бодо-коньяк-цзинпо):
 ветвь бодо-гаро (бодо-коч, бодо-гаро-коч) — язык бодо в штате Ассам; Мегхалая, Трипура, Бангладеш:
 бодо: собственно бодо, а также деори, димаса, качари, кок-борок, рианг, тива (лалунг), усой;
 гаро: собственно гаро, а также мигам;
 коч: собственно коч, рабха, руга, а’тонг (атонг);
 коньякская ветвь (северные нага) — Нагаленд, Аруначал-Прадеш: коньяк (ок. 250,000 носителей; крупнейший диалект — табленг), пхом (ок. 115,000 носителей), ванчо (банпара), ноктэ (намсангиа), тасэ (тангса), кхиамнган, чанг, мошанг, вакчинг (некоторые из перечисленных языков могут быть диалектами друг друга; доступной информации по ним очень немного);
 лу-качинская ветвь:
 качинская группа (цзинпо) — север Мьянмы, Юньнань;
 луйская группа (Luish, Sak): сак (асак), каду (кадо), андро, сенгмай — север Мьянмы.

14. Язык микир (карби, арленг) — Ассам, к западу от нага.

15. Надветвь куки-чин-нага (Индия, на границе с Мьянмой):
 Язык манипури (мейтхей) — штат Манипур;
 южные нага — Нагаленд, Манипур:
 группа ао: ао-чунгли, ао-монгсен, ячам-тенгса, сангтам (тукуми), йимчунгрю (ячуми), лотха;
 группа ангами-почури: ангами, чокри, кхежа, мао (сопвома), почурисангтам, почури-ренгма, нтеньи, мелури (аньо), сими, сема, ренгма;
 группа земе: земе (эмпео, качча), мзиеме, лянгмай, нруангмей, пуйрон, кхойрао, марам;
 группа тангкхул (лухупа): собственно тангкхул, укхрул, качай, пхаданг, хуйшу, чампхунг, кхангой, маринг (?):
 Куки-чинская ветвь (мизо-куки-чин) — Манипур, Мизорам, Мьянма:
 северно-чинская: тиддим, тхадо, сийин, ралте, пайте, гангте, пави, чиру, симте;
 центрально-чинская: мизо, лай (хака), баум, мара, захао;
 южно-чинская: даай, кхуми, шо, кхъянг;
 собственно куки (в основном в штате Манипур): ком, аймол, бете, халлам, лангронг, анал, чоте, хмар.

16. Гьялронг-цянская ветвь (тангутско-цянская) (Китай: Сычуань):
 гьялронгская группа (гьярунг, цзяжун, rGyalrong, Jiarong) — языки гьялронг, лаврунг (гуаньиньцяо), эргун (хорпа, даофу, хункай, хорпа-шанчжай);
 цянская группа (Qiangic) — около 14 языков, возможно включая вымерший тангутский язык: северный цян, южный цян, северный пуми (принми), южный принми (пуми), муйя, жаба, цюэюй (чойо), гуйцюн, эрсу, шисин, наму’и (наймуцзы).

17. Нунгская ветвь (трунгская, равангская, Nungish, Trungic) — языки дулун (тарон, трунг, цю, цюцзы, цюпа, цяо), анонг, раванг — на границе Китая и Мьянмы.

18. Вымерший язык пью — север Мьянмы до прихода бирманцев.

19. Лоло-бирманская ветвь:
 бирманская группа: бирманский, цзайва (аци, зи), лаши (лэци), мару (лонг), ачанский (нгачанг), бола, пхон;
 лолойская группа (лоло):
 северная подгруппа: нусу (ну), насу, носу, нису (на последних трёх говорят группы народа и);
 центральная подгруппа: сани, аси, ажа, аже, лаху, лису, лолопо (липхо или липо), лалуо, цзино;
 южная подгруппа: акха, хани, сила, бисоидные (бису, пхуной, пьен), мпи;
 гокхю, жоужоу;
 группа наси (нахи) — языки наси и мосо (на) (Китай: Юньнань, Сычуань).

20. Каренская ветвь — около 10 языков в Мьянме и Таиланде:
 северная — язык па'о (т. н. «чёрные карены», ок. 500,000 носителей);
 сго-карен и его диалекты (т. н. «белые карены», ок. 1,500,000 носителей; диалекты паку и мопва иногда обособляются в качестве отдельных языков);
 пво-карен и его диалекты (ок. 1,300,000 носителей; по-видимому, также несколько языков, так как взаимопонимания между носителями восточных и западных диалектов не существует);
 центральная (ок. 150,000 носителей): кайя ли, или каренни (т. н. «красные» карены), бве-карен, гэба-карен, йинтале, палайчи, падаунг (впрочем, в таксономической реальности центральной ветви есть сомнения).

21. Языки мру (муру, мару, мурунг) и ану-кхонгсо (ану и кхонгсо) — на границе Бангладеш и Мьянмы.

22. Ветвь туцзя — языки северный и южный туцзя в провинции Хунань (Китай).

23. Ветвь бай — видимо, бывший тибето-бирманский язык, переживший сильную и давнюю китаизацию и сейчас является одним из языков китайской подсемьи с сильным тибето-бирманским субстратом.

Некоторые объединения более верхнего ранга, предлагаемые различными исследователями:
 гималайские языки (Himalayish) — условное объединение, включающее ветви 1-10;
 рунгские языки (Rung(ic)) включают (согласно LaPolla 2000, 2003) гьялронг, цянскую, нунгскую, киранти, западногималайскую, менее вероятно кхамскую, центрально-гималайскую и дхимал. Это объединение не подтверждается данными лексикостатистики.

См. также 
 Сино-тибетские языки
 Пра-сино-тибетский язык
 Списки Сводеша для сино-тибетских языков

Примечания

Литература 
 Benedict P. K. Sino-Tibetan: A conspectus. J. A. Matisoff (Ed.). Cambridge: The University Press, 1972. ISBN 0-521-08175-0.
 Bradley D. (Ed). Tibeto-Burman languages of the Himalayas. Canberra: Australian National Univ., Dept. of Ling., Research School of Pacific and Asian Studies, 1997, viii, 182 p., 8 maps. — (Pacific Linguistics A, 86), (Papers in Southeast Asian linguistics, 14).
 В том числе: Bradley D. Tibeto-Burman languages and classification.
 Coblin W. S. A Sinologist’s Handlist of Sino-Tibetan Lexical Comparisons. Monumenta Serica Monograph Series 18. Nettetal: Steyler Verlag, 1986. ISBN 3-87787-208-5
 Matisoff J. Handbook of Proto-Tibeto-Burman: System and Philosophy of Sino-Tibetan Reconstruction. Berkeley: University of California Press, 2003. ISBN 0-520-09843-9
 Shafer R. Introduction to Sino-Tibetan (Part 1-5). Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1966—1974.
 Thurgood G., LaPolla R.J. (Eds.) Sino-Tibetan Languages. Routledge, 2002. ISBN 0-7007-1129-5

В том числе:
 Thurgood G. A subgrouping of the Sino-Tibetan languages: the interaction between language contact, change and inheritance. pp. 3–21.
 LaPolla R.J. Overview of Sino-Tibetan morphosyntax. pp. 22–42.
 Burling R. The Sino-Tibetan languages of Northeastern India. pp. 169–192.

Ссылки 
 Tibeto-Burman languages and their subgrouping — James Matisoff
 Sino-Bodic — George van Driem
 Mother Tongue newsletter description of van Driem’s proposed reordering of the Sino-Tibetan language group into a new Tibeto-Burman classification.
 Himalayan Languages Project
 On Sino-Tibetan morphology — Guillaume Jacques
 Language and Culture of the Apatani (Tanii) of Arunachal Pradesh, India

Языки Евразии